Ta – skrót pierwiastka chemicznego tantal
 た – szesnasty znak hiragany, w rōmaji zapisywany jako ta
 TA – traktat amsterdamski